Pfarrgasse 7 steht für:

 Pfarrgasse 7 (Coburg)
 Pfarrgasse 7/7a (Bad Camberg)